Меґґі Гассен (* 1958) — американська політик, активістка Демократичної партії, юристка.
 Стівен Гассен (* 1954) — американський психолог, консультант з виходу з деструктивних і тоталітарних сект.

 Гассен — муніципалітет у Франції, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.